Bentleyville kan syfta på:

 Bentleyville, Ohio
 Bentleyville, Pennsylvania